Budne peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Budne, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Budne, village de la voïvodie de Podlachie.